Pronome pessoal
Nó - técnica de laços dados em cordas a fim de prendê-las a um determinado ponto ou uni-las umas às outras
Lista de nós
Nós (álbum)
Nós (romance), um romance de Yevgeny Zamyatin
Revista Nós - uma revista sobre o "galeguismo"
Nós (filme) filme de Cláudia Tomaz; Madragoa filmes; cor; 2002
Plural majestático
NOS - um grupo de comunicações e entretenimento português, resultado de uma fusão de 2013.
Nó (unidade) - uma unidade de velocidade (1,852 m/h)

Veja também
Nó (desambiguação)

Desambiguação